Das Sony Ericsson Open 2010 ist ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen auf Key Biscayne bei Miami. Es war als Turnier der Premier Mandatory-Kategorie Teil der WTA Tour 2010. Das Turnier fand vom 22. März bis 4. April 2010 statt.

Das Finale im Einzel bestritten Kim Clijsters und Venus Williams, das Clijsters in zwei Sätzen gewann. Im Doppel gewann die Paarung Gisela Dulko und Flavia Pennetta in drei Sätzen gegen Nadja Petrowa und Samantha Stosur.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 
 

WTA Tour 2010
Tennisturnier in Key Biscayne (Florida)